Burgerbeweging (IJsland), een IJslandse politieke partij
Partij van de Burgerbeweging, een sociaaldemocratische politieke partij in Mexico
Digitale Burgerbeweging Nederland, een organisatie van en voor Nederlandse burgers, gericht op het voor gewone mensen versterken van de informatie- en communicatiefunctie op het Internet
Burgerbeweging (politiek), vanuit de burgerij opkomende politieke beweging
De Burger Beweging, Nederlandse politieke partij